Lisbon is de Engelse naam voor de Portugese stad Lissabon.
Lisbon kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Lisbon (Florida)
Lisbon (Illinois)
Lisbon (Iowa)
Lisbon (Louisiana)
Lisbon (New Hampshire)
Lisbon (North Dakota)
Lisbon (Ohio)
New Lisbon (Wisconsin)